Высо́тная улица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Высотная улица — улица во Владивостоке.
 Высотная улица — улица в Волгограде.
 Высотная улица — улица в Екатеринбурге.
 Высотная улица — улица в Ижевске.
 Высотная улица — улица в Казани.
 Высотная улица — улица в Костроме.
 Высотная улица — улица в Красноярске.
 В Новосибирске:
 Высотная улица;
 1-я Высотная улица.
 Высотная улица — улица в Петропавловске-Камчатском.
 Высотная улица — улица в Подольске.
 В Тамбове:
 Высотная улица;
 2-я Высотная улица;
 3-я Высотная улица;
 4-я Высотная улица.
 Высотная улица — улица в Хабаровске.

Украина 
 Высотная улица — улица в Запорожье.

См. также 
 Высотный переулок
 Высотный проезд
 Высотный